Omnium kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie rozgrywany był na London Velopark w dniach od 6 do 7 sierpnia. Konkurencja ta debiutowała na igrzyskach olimpijskich.

Format 
Jest to wielobój składający się z 6 różnych konkurencji. Za zwycięstwo w każdej otrzymuje się jeden punkt, za 2. miejsce dwa punkty itd., a wygrywa zawodnik z najmniejszą ich łączną liczbą. W przypadku równej liczby o wyższej pozycji decyduje rezultat konkurencji czasowych.

 Okrążenie ze startu lotnego na 250 metrów
 wyścig punktowy na 20 km
 wyścig eliminacyjny; odpada ostatnia zawodniczka po każdych 2 okrążeniach
 wyścig indywidualny na dochodzenie (3 km)
 scratch na 10 km; zawodniczki startują razem i wygrywa ta, która pierwsza przekroczy linię mety
 wyścig indywidualny na 500 metrów ze startu zatrzymanego

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Wyniki końcowe

Wyniki poszczególnych konkurencji

Okrążenie ze startu lotnego na 250 m 
Wyniki:

Wyścig punktowy 
Wyniki:

Wyścig eliminacyjny 
Wyniki:

Wyścig indywidualny na dochodzenie 
Wyniki:

Scratch 
Wyniki:

Wyścig ze startu zatrzymanego 
Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Kolarstwo torowe kobiet